

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 2 podstawowe
 Jabłoniec – część miasta Limanowa
 Jabłoniec – kolonia wsi Miedziana w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Sulików
 Jabłoniec – wieś w województwie lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Jasień
 Jabłoniec – część wsi Laskowa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa 
 Jabłoniec – część wsi Siekierczyna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Jabłoniec – część wsi Stara Wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Jabłoniec – część wsi Nowa Jastrząbka w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Lisia Góra
 Jabłoniec – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice

Inne 
 Jabłoniec – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym na południe od Limanowej
 Jabłoniec – potok na Równinie Świdnickiej, dopływ Bystrzycy
 Jabłoniec – nieofic. nazwa przysiółka wsi Nowe Huty w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Tuchomie

Zobacz też 
 Jablonec nad Nysą, Jablonec nad Jizerou – miasta w Czechach